A360 peut faire référence à :

Autobus 
 Van Hool A360, un autobus fabriqué par Van Hool ;
 Van Hool NewA360, un autobus fabriqué par Van Hool.

Routes 
  Autoroute russe A360 reliant Iakoutsk à Skovorodino.